— железнодорожная станция, расположенная в городе Одавара префектуры Канагава.

Большинство трафика на станции Одавара в основном от местных жителей, которые живут вне Иокогамы и Токио, однако некоторые люди приезжают на поезде для того чтобы посетить замок Одавара, а также Хаконэ. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии 
East Japan Railway Company
Линия Токайдо
Линия Сёнан-Синдзюку
Central Japan Railway Company
Токайдо-синкансэн
Odakyu Electric Railway
Линия Одавара
Hakone Tozan Railway
Линия Хаконэ-Тодзан
Izu-Hakone Railway
Линия Дайюдзан

Планировка станции

Izu-Hakone Railway

JR East

Одакю/Хаконэ-Тодзан

JR Central

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции Одакю  
— Информация по станции JR East  
— Информация по станции Central  

Железнодорожные станции, открытые в 1920 году
Железнодорожные станции в префектуре Канагава